Versiegelung steht:
 im Post- und Warenverkehr für das Anbringen eines Siegels oder einer Plombe, vor allem bei Transporten über Landesgrenzen hinweg
 in Bereich der Religionen für die Versiegelung (Religion), ein Sakrament innerhalb der Konfessionsgruppe der apostolischen Gemeinschaften
 bei der Raumordnungsplanung für die Flächenversiegelung, das mehr oder weniger wasserdichte Verschließen von mehr oder weniger großen Teilen der Erdoberfläche
 für das Beschichten von Bauteilen aus Werkstoffen mit porösen Oberflächen, um ein Eindringen oder Entweichen von Substanzen zu verhindern, zum Beispiel im Bauwesen bei der Bauwerksabdichtung oder Fugenabdichtung
 in der Zahnmedizin für die Fissurenversiegelung, eine Beschichtung der Zähne zur Kariesvorbeugung
 im Rechtswesen für das Anbringen eines Pfandsiegels im Rahmen einer Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher 

Siehe auch: